Holy Water (in inglese "acqua santa") può riferirsi a:

Cinema 
 Holy Water  – film irlandese del 2009 diretto da Tom Reeve

Musica 
 Holy Water  – album di Wendy Oldfield del 2002
 Holy Water  – album dei Bad Company del 1990
 Holy Water  – singolo dei The Triffids del 1988
 Holy Water  – singolo di Big & Rich del 2004
 Holy Water – singolo dei Galantis del 2019